Xã Xuân Trường (Nam Định), in het district Xuân Trường, provincie Nam Định
Xã Xuân Trường (Cao Bằng), in het district Bảo Lạc, provincie Cao Bằng
Xã Xuân Trường (Lâm Đồng), in de stad Đà Lạt, provincie Lâm Đồng.
Xã Xuân Trường (Đồng Nai), in het district Xuân Lộc, provincie Đồng Nai
Xã Xuân Trường (Thanh Hóa), in het district Thọ Xuân, provincie Thanh Hóa
Xã Xuân Trường (Hà Tĩnh), in het district Nghi Xuân, provincie Hà Tĩnh